Barranco de Loba kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Barranco de Loba (ort), Bolívar, 
 Barranco de Loba (kommun), Bolívar,